Клейза () — литовская фамилия. Известные носители:

 Клейза, Линас (род. 1985) — литовский баскетболист.
 Клейза, Саулюс (род. 1964) — советский и литовский легкоатлет, толкатель ядра.